Sous les pavés, la plage peut désigner :
 Sous les pavés, la plage !, un slogan de Mai 68 ;
 Sous les pavés, la plage (Unter dem Pflaster ist der Strand), un film allemand de Helma Sanders-Brahms sorti en 1975 ;
 Sous les pavés, la plage, une pièce de théâtre française mise en scène en 2000.